

Anthroponyme 
 Saint Cyran (?-v. 657), abbé et saint franc ;
 Jean Duvergier de Hauranne, dit Saint-Cyran (1581-1643), introducteur du jansénisme en France.

 Olivier Cyran (19??-), journaliste allemand.

Toponyme 

 Saint-Cyran-du-Jambot, commune française de l'Indre et la région Centre.